Słowacka Extraliga siatkarzy 2011/2012 - 20. sezon walki o mistrzostwo Słowacji organizowany przez Słowacki Związek Piłki Siatkowej (słow. Slovenská Volejbalová Federácia, SVF). Zainaugurowany został 1 października 2011 roku i trwał do 25 kwietnia 2012 roku. 

Mistrzem słowacji został , który w finale fazy-play-off pokonał .

W sezonie 2011/2012 w Pucharze Challenge Słowację reprezentował klub .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: W fazie zasadniczej dziewięć drużyn rozegrało po dwa spotkania systemem każdy z każdym. Trzy najlepsze dołączyły do , który brał udział w Lidze Środkowoeuropejskiej, rywalizując o miejsca 1-4. Drużyny z miejsc 4-9 trafiły do grupy 5-10.
 Mecze o miejsca 1-4: Cztery drużyny rozegrały między sobą po dwa spotkania. Wszystkie awansowały do fazy play-off.
 Mecze o miejsca 5-10: Sześć drużyn rozegrało między sobą po dwa spotkania. Do fazy play-off awansowały cztery najlepsze zespoły. Klub, który zajął przedostatnie miejsce trafił do baraży. Zespół, który zajął ostatnie miejsce spadł do 1. ligi.
 Faza play-off: Faza play-off składała się z trzech rund. W pierwszej rozegrane zostały ćwierćfinały (do trzech zwycięstw). Druga runda składała się z półfinałów (do trzech zwycięstw) i meczów o miejsca 5-8 (dwumecz). W ramach trzeciej rundy odbyły się finały (do czterech zwycięstw), mecze o 3. miejsce (do trzech zwycięstw), mecze o 5. miejsce i mecze o 7. miejsce (dwumecze). O awansie w dwumeczach decydowały kolejno: liczba wygranych spotkań, liczba wygranych setów.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Druga faza

Mecze o miejsca 1-4

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Mecze o miejsca 5-10

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Faza play-off

Drabinka

I runda

Ćwierćfinały 
(do trzech zwycięstw)

II runda

Półfinały 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o miejsca 5-8 
(dwumecz)

III runda

Finały 
(do czterech zwycięstw)

Mecze o 3. miejsce 
(do trzech zwycięstw)

Mecze o 5. miejsce 
(dwumecz)

Tabela

Statystyki, varia

Sety, małe punkty, liczba widzów

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich na Słowacji
2011 na Słowacji
2012 na Słowacji